Loki, nome de um deus nórdico.
Lóki?, primeiro disco solo de Arnaldo Baptista após o fim dos Mutantes.
 Loki, um vilão nos quadrinhos da Marvel Comics.
 Loki, série de televisão sobre o personagem do Universo Cinematográfico Marvel.
 Loki - Arnaldo Baptista, documentário brasileiro de 2009.

Desambiguação